Амброс () — многозначный термин.

Фамилия 
 Амброс, Август Вильгельм (1816—1876) — австрийский музыкальный историк и критик, композитор, пианист и педагог XIX века.
 
 Амброс, Лукаш (род. 2004) — чешский футболист.
 Амброс, Отто (1901—1990) — немецкий химик, один из руководителей германской военной промышленности времён Третьего рейха.

Топоним 
 Амброс — подрайон Мадрида.

См. также 
 Эмброс